Пашуто — прізвище. Відомі носії:

 Пашуто Володимир Терентійович — радянський історик. Член-кореспондент АН СРСР (1976).
 Пашуто Володимир Ростиславович — російський політик.